Heilig steht für:

 einen religiösen Begriff, siehe Heilig

Heilig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heilig (1902–1943), deutscher Ökonom und Historiker
 Berthold Heilig (1914–1978), nationalsozialistischer Politiker
 Bruno Heilig (1888–1968), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Dominic Heilig (1978–2017), deutscher Journalist und Politiker
 Eugen Heilig (1892–1975), deutscher Fotograf
 Franz Xaver Heilig (1826–1888), Kaufmann, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Heilig (* 1890), deutscher Fußballspieler
 Konrad Heilig (1817–1849), badischer Revolutionär und Freiheitskämpfer der Badischen Revolution von 1848
 Morton Heilig (1926–1997), Pionier der Virtuellen Realität-Technologie und Filmemacher
 Rosemarie Heilig (* 1956), deutsche Politikerin der Grünen
 Sabine Heilig (* 1962), deutsche Kunsthistorikerin
 Ursula Heilig (1937–2022), deutsche Holocaustüberlebende
 Werner Heilig (1921–1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Heilig (Carl Philipp Emanuel Bach) (Wq 217, H.778), Kantate von Carl Philipp Emanuel Bach
 Karl May gab sich als Augenarzt Dr. Heilig aus
 Heiliger (Begriffsklärung)